Pirate Gold (1913) - Amerikaanse stomme film
 Pirate Gold (1920) - Amerikaanse serie van 10 stomme films, later samengevoegd tot "Rogues and Romance"